Schulzen ist der Familienname folgender Personen:

 Cuno von Schulzen (1837–1923), preußischer Landrat des Kreises Syke
 Johann Christian von Schulzen (vor 1670–1750), braunschweig-lüneburgischer Generalleutnant
 Johann Christian von Schulzen (Amtmann) (1788–1859), Amtmann des Amts Freudenberg

Siehe auch:
 Schultzen